Brendebach ist der Familienname folgender Personen:

 Alois Brendebach (1896–1991), deutscher Verbandsfunktionär und Politiker (Zentrum), MdL
 Christine Brendebach (* 1969), deutsche Psychologin